Randolph County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Randolph County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 96000910
 Randolph County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 79001746